David Ogden Stiers (1942-2018), acteur américain ;
 Luce Stiers, écrivain français.